Мірило — те, чим міряють, вимірюють що-небудь;
 Мірило — критерій, основа для оцінки
 Те саме, що Масштаб.
 Прізвище. Див. Яніка Мірило

Посилання